De Oostenrijkse voetbalclub FC Tirol Innsbruck speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Tirol in Europa

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Tirol Innsbruck

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Tirol Innsbruck
FC Tirol Innsbruck